Het Senggi (of Viid) is een Papoeataal in Papoea, Indonesië. De sprekers van het Senggi wonen in het district Senggi, in het regentschap Keerom.

De ISO 639-3-code luidt snu.

Classificatie
De taal wordt beschouwd als deel van de Grenstalen ("Border" taalfamilie).

Geografie
Dorpjes:

Senggi
Tómfor
Oembĕkwei (of Ambĕkoi)

Het dorpje Oembĕkwei ligt op ongeveer een uur gaans te voet zuidwestelijk van het dubbeldorp Senggi-Tòmfór.

Voornaamwoorden

Persoonlijke voornaamwoorden
Persoonlijke voornaamwoorden:

Bezittelijke voornaamwoorden
jágá 'huis':

koei 'casuaris':

Werkwoorden
Werkwoordsvormen:

Ontkenning:
ká-mòn-ĕráp 'Ik eet niet.'
ká-mòn-rĕrĕbĕrisĕrup 'Ik slaap niet.'

Verleden tijd:
ká-fàn-bĕrinĕráp 'Ik heb gegeten.'
kánisimá bĕrisĕrup 'Ik heb geslapen.'

Verwantschap

Persoonlijke namen

Woordenlijst
Woordenlijst (Galis 1956):

Bedreigde taal
Taal in Indonesië
Papoeataal
Papoea